Хегге () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хегге, Оле (1898—1994) — норвежский лыжник, призёр олимпийских игр в Санкт-Морице.
 Хегге, Пер (род. 1940) — норвежский журналист.